Rostain est un patronyme porté notamment par :
 Pierre Rostain (1912-2004), général français ;
 Claude Rostain (1916-2015), ancien diplomate français ;
 François Rostain (né en 1950), acteur français ,
 Michel Rostain (né en 1942), metteur en scène de théâtre lyrique et musical et un écrivain français.
 Pascal Rostain (né le  à Brest), photographe de presse français.
 Stéphen Rostain  (né en 1962), archéologue

Homonymie de patronyme